Municipio de Lacey puede referirse a alguno de los siguientes en Estados Unidos:

 Municipio de Lacey (Nueva Jersey), un municipio ubicado en el condado de Ocean.
 Municipio de Lacey (condado de Thomas, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Thomas.